Kamen-škare-papir je igra u kojoj dva igrača koriste isključivo ruke. Igrači u isto vrijeme bacaju pred određene znakove za jedan od tri oblika: kamen, škare ili papir. Kamen pobjeđuje škare, škare pobjeđuju papir, a papir pobjeđuje kamen. U slučaju da oba igrača bace isti znak ostaje neriješeno. Izgovaranje fraze: "kamen-škare-papir" za vrijeme koje se stisnutom šakom maše uobičajeno pred slijedi pokazivanju odabranog znaka. Igra se igra ili iz prve pobijeđene ili do određenog broja pobjeda (najčešće tri).

Ova metoda se često koristi kao metoda biranja slična bacanju novčića ili kocke. Za razliku od tih nasumičnih metoda kod kamen-škare-papir se može uz određenu vještinu i uzastupno pobjeđivati. Te vještine bi bile prepoznavanje nesvjesnog ponašanja i iskorištavanje istog (igrač konstantno baca iste obrasce, itd.).

igre